Сборная Италии по бейсболу — сборная, представляющая Италию на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1953 году.
Сборная Италии - 2 сборная по бейсболу в Европе (после Нидерландов) и 11-я во всем мире. 10 кратные чемпионы Чемпионата Европы по бейсболу. Входит в шестерку сборных (Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия,Германия), которые основали Европейскую федерация по бейсболу.

Результаты

Олимпиада

Чемпионат Европы по бейсболу

Ссылки 
FIBS web site

Италия
Бейсбол